Auby (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk (departement Nord)
 Auby Communal Cemetery, begraafplaats in de gelijknamige gemeente.
 Auby-sur-Semois, een plaats in België (provincie Luxemburg)